«Нічна робота» () — фільм відзнятий режисером Девідом Редмоном і Ешлі Сабін. Фільм — учасник міжнародного кінофестивалю Docudays UA.

Сюжет 
Місцевий бізнесмен вирішує відновити роботу покинутого заводу з переробки морепродуктів у містечку Проспект Гарбор (штат Мен, США). Шерман Френк Мерчант — один із тих, на кому тримається робота підприємства. У пошарпаному чорному береті, завжди з сигаретою в зубах, він збирає молюски і готує їх на вечерю, перш ніж піти на нічну зміну. Людина небагатослівна, Шерман мовчки заточує інструменти та чистить і впорядковує обладнання для працівників денної зміни. В тиші й самоті він виконує рутинну роботу, щоб підготувати все необхідне для чергового гамірного і метушливого дня.

Посилання 
 http://www.docudays.org.ua/2014/movies/docuzhittya2014/nichna-robota/

Документальні фільми 2013
Фільми США 2013
Документальні фільми США
Документальні фільми Канади
Фільми Docudays UA